Colman (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
 Colman's Mustard, Engelse mosterd
 Coloman (heilige), een Ierse koningszoon die op pelgrimsreis naar het Heilige Land gevangen werd genomen en terechtgesteld. 
 Sint-Colomankerk, een aan de heilige Coloman gewijde kerk in Schwangau, Beieren.
 Colman, de naam van 126, vooral Ierse, heiligen, waaronder: 
Colman McRhoi
Colman van Armagh
Colman van Cloyne
Colman van Cork
Colman van Dromore
Coloman van Elo
Colman van Glendalough
Colman van Kilcomain
Colman van Kilmacduagh
Colman van Kilroot
Colman van Lindisfarne
Colman van Lismore
Colman van Lisroot
Coloman (heilige)
Colman van Muilinn
Colman van Mulingar
Colman van Oughaval
Colman van Senboth-Fola
Colman van Thüringen
Colmocus
Koloman van Hongarije, een Hongaarse koning

Personen met de achternaam Colman
Daniel Colman, Amerikaanse pokerspeler
Olivia Colman, Brits actrice
Ronald Colman, Brits acteur

Zie ook
 Coleman (doorverwijspagina)